

Kulturdenkmäler nach Ortsteilen

Bromskirchen 

|}

Somplar 

|}

Weblinks

Literatur 
 

Bromskirchen